Dies ist eine Liste der Städte und Ortschaften in Tonga.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Tonga ist Nukuʻalofa mit einer Einwohnerzahl von 33.102 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentriert sich rund ein Drittel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der Tabelle sind die Städte und Orte über 800 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 30. November 1996, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Division), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
Government of Tonga Statistics
City Population - Historische Einwohnerzahlen der Orte in Tonga

!
Tonga